Onder intonatie wordt een verloop in toonhoogte verstaan. Hiervan wordt gebruikgemaakt in: 
intonatie (muziek).
intonatie (spraak).